Линдмания () — род растений из семейства Бромелиевые () подсемейства Питкерниевые ().

Название рода 
Род Линдмания назван в честь шведского ботаника Карла Акселя Магнуса Линдмана (1856—1928).

Распространение 
Ареал рода Линдмания — север Южной Америки и Бразилия.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 38 видов:

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По информации базы данных The Plant List, вид  является синонимом вида .

Примечания

Ссылки 
 FCBS Lindmania Photos
 BSI Genera Gallery

Бромелиевые
Флора Южной Америки